Halina Pitoń (ur. 26 września 1972 w Kościelisku) – polska biathlonistka, mistrzyni Europy w biegu indywidualnym z 1994 roku. W 1999 wyszła za mąż za biathlonistę Wojciecha Kozuba.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Kościelisku
Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
WKS Zakopane
Urodzeni w 1972
Biathloniści Dynamitu Chorzów